Sezon 1981/1982 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 9 stycznia 1982. Mężczyźni rozegrali zawody w Reit im Winkl, a kobiety w Klingenthal. Ostatnie zawody z tego cyklu mężczyźni rozegrali 28 marca we włoskim Castelrotto. Kobiety natomiast zakończyły sezon 4 kwietnia w szwedzkiej Kirunie.

Puchar Świata rozegrany został w 9 krajach i 12 miastach w Europie. Do klasyfikacji generalnej zostały zaliczone wyniki mistrzostw świata w Oslo.

Był to pierwszy oficjalny sezon Pucharu Świata. Zwycięzcami zostali: Amerykanin Bill Koch oraz Norweżka Berit Aunli.

Józef Łuszczek zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Starty najlepszych zawodników

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

Sport w Kirunie
Puchar Świata w biegach narciarskich
1982 w sportach zimowych